Stati Uniti d'America
 Rainsville – città della Contea di DeKalb, Alabama
 Rainsville – comunità della Contea di Warren, Indiana